AALC steht für:

 American Association of Lutheran Churches, USA
 Asociación Atlética Luján de Cuyo, Argentinien
 Australian Army Legal Corps, militärische Einheit, Australien

AALC